

Geografie 
Australië:
 Miranda (Sydney), een wijk in de stad Sydney, Australië

Italië:
 Miranda (Italië), een gemeente in de provincie Isernia

Brazilië:
 Miranda (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de deelstaat Mato Grosso do Sul

Colombia:
 Miranda (Cauca), een gemeente in departement Cauca

Portugal:
 Miranda (Arcos de Valdevez), een plaats in het district Viana do Castelo
 Miranda do Corvo, een gemeente in het district Coimbra
 Miranda do Douro, een gemeente in het district Bragança

Spanje:
 Miranda de Arga, een gemeente in de provincie Navarra
 Miranda de Ebro, een gemeente in de provincie Burgos

Venezuela:
 Miranda (staat), een deelstaat van Venezuela
 Miranda (Carabobo), een gemeente in de staat Carabobo
 Miranda (Falcón), een gemeente in de staat Falcón
 Miranda (Mérida), een gemeente in de staat Mérida
 Miranda (Trujillo), een gemeente in de staat Trujillo
 Miranda (Zulia), een gemeente in de staat Zulia

Verenigde Staten:
 Miranda (Californië), een plaats in Humboldt County
 Miranda (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico

Overig 
 Cautie (strafrecht), in de VS bekend als een Mirandawaarschuwing
 Miranda Camera Company, een Japans producent van camera's (1955-1978)
 Miranda (Gent), een historisch Belgisch motorfietsmerk
 Miranda (Dortmund), een Duits historisch motorfietsmerk
 Miranda (film), een Brits-Duitse film uit 2002
 Miranda IM, een opensource-chatprogramma
 Miranda (maan), een maan van Uranus
 Miranda (programmeertaal), een functionele programmeertaal
 Miranda (Shakespeare), de dochter van Prospero in Shakespeares The Tempest
 Miranda (voornaam), een meisjesnaam
 Miranda (eurodancegroep), een Franse eurodancegroep rond zangeres Sandra Miranda García
 Miranda (televisieserie), een Britse komische televisieserie

Personen met de achternaam Miranda 
 de Miranda (familie), Surinaams-Nederlandse familie van Sefardische Joden

 Carmen Miranda (1909-1955), een Braziliaanse zangeres en actrice
 Francisco de Miranda (1750-1816), een Venezolaanse opstandeling tegen de Spanjaarden
 Ietje Paalman-de Miranda (1936-2020), Surinaams-Nederlandse wiskundige en hoogleraar
 Juan Carreño de Miranda (-1685), een Spaanse kunstschilder
 Johann Achmed de Miranda (politicus) (1913-1987), een Surinaams notaris en politicus
 Johann Achmed de Miranda, bekend als Johnny de Miranda (1924-2018), een Surinaams musicus
 Julius Caesar de Miranda (1906-1956) premier van Suriname (1949-1951)
 Monne de Miranda (1875-1942), een Amsterdamse wethouder in de jaren 1930
 Ronaldo Miranda (1948), een Braziliaanse componist
 Victor Max de Miranda (1914-2003), Surinaams politicus
 João Miranda de Souza Filho (1984), een Braziliaanse voetballer